Resolution — седьмой студийный альбом американской грув-метал-группы Lamb of God, вышедший в январе 2012 года.

Диск был записан с продюсером Джошом Вилбуром. В первый уикенд было продано 52,000 копий альбома.

На композицию «Desolation» был снят клип.

Resolution занял 3-е место в американском чарте Billboard 200.

Список композиций

Чарты

Участники записи 
 Рэнди Блайт — вокал
 Марк Мортон — гитара
 Вилли Адлер — гитара
 Джон Кэмпбелл — бас-гитара
 Крис Адлер — ударные

Примечания

Ссылки 
 Resolution на discogs.com

Альбомы Roadrunner Records
Альбомы Lamb of God
Альбомы Epic Records